Correia Barros ist der Familienname folgender Personen:

 Benevides Correia Barros, osttimoresischer Anwalt
 Hermes da Rosa Correia Barros, osttimoresischer Politiker